Чемпионат Европы по фигурному катанию 2007 года прошёл с 22 января по 28 января в Варшаве (Польша) на арене «Torwar Hall». Спортсмены соревновались в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Участие могли принять спортсмены которым на 1 июля 2006 года исполнилось 15 лет.

В мужском одиночном катании Бриан Жубер стал двукратным чемпионом Европы. У женщин свой первый титул завоевала Каролина Костнер. Также первый титул завоевали в парном катании Алёна Савченко и Робин Шолковы, принеся Германии первую победу с 1995 года (тогда победил их тренер Инго Штойер в паре с Манди Вётцель).

Этот чемпионат Европы состоялся в Варшаве через 99 лет после чемпионата Европы 1908 года.

На этом чемпионате сборная России впервые за многие годы выступлений осталась без золотых медалей.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Медальный зачёт

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата
 Результаты на сайте ИСУ

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Январь 2007 года
2007 год в фигурном катании
Спорт в Польше в 2007 году
Фигурное катание в сезоне 2006/2007
Международные соревнования по фигурному катанию в Польше
Международные спортивные соревнования в Варшаве
Чемпионаты Европы в 2007 году
Чемпионаты Европы в Польше